Albert III peut désigner :
 Albert III, comte de Namur de 1063 à 1102 ;
 Albert III, margrave de Brandebourg de 1267 à 1300 ;
 Albert III, duc de Saxe-Lauenbourg de 1282 à 1308 ;
 Albert III « à la Tresse », duc d'Autriche de 1365 à 1395 ;
 Albert III, duc de Saxe-Wittemberg de 1419 à 1422 ;
 Albert III, duc de Bavière-Munich de 1438 à 1460 ;
 Albert III « Achille », électeur de Brandebourg de 1471 à 1486 ;
 Albert III « l'Intrépide », duc de Saxe de 1486 à 1500.